Михаил Авде́ев:
 
 Авдеев, Михаил Иванович (1901—1978) — учёный (судебная медицина).
 Авдеев, Михаил Юрьевич (род. 1977) — российский политик, депутат ГосДумы РФ 6 и 7 созывов.